Múgica  o Muxika 
 Enrique Múgica Herzog
 Fernando Múgica Goñi (Pamplona, 1946 - Madrid, 2016), periodista d'investigació espanyol 
 Mateo Múgica